Mednarodni teniški hram slavnih je neprofitna teniška organizacija in muzej v Newportu, Rhode Island, ZDA, odprt leta 1955. Tega leta so v hram slavnih sprejeli prvih šest tenisačev, od tedaj pa vsako leto sprejmejo nove. Sprejetih je bilo preko 250 tenisačev, teniških trenerjev, teniških novinarjev in graditeljev tenisa.

Člani hrama slavnih

Tenisači

Graditelji

Opombe

Sklici

Zunanje povezave
 

Tenis
Tenis
Nagrade, ustanovljene leta 1955